Come (album), album van Prince
 Come (Jain), een nummer van zangeres Jain
 Comè, gemeente in Benin
 Come (band), Amerikaanse rockband